Emil Jensen er navnet på flere personer:

 Emil Boje Jensen (1911-1964) – dansk roer
 Emil Lykke Jensen (f. 1986) – dansk politiker